Fatherland (boek), een boek uit 1992 van de Britse schrijver Robert Harris
Fatherland (1994), een Amerikaanse film uit 1994 gebaseerd op het boek
Fatherland (1986), een Britse film uit 1986 onder regie van Ken Loach
Fatherland (Bax), een compositie van Arnold Bax